Села:
 Цимбалівка — Сумська область, Білопільський район
 Цимбалівка — Хмельницька область, Старосинявський район